20-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу проходил с 6 августа 2011 года по 12 мая 2012 года с участием 12 клубов. Чемпионом во второй раз подряд и в седьмой в истории стал бакинский «Нефтчи».

Первый матч прошёл 6 августа на гянджийском городском стадионе, где местный «Кяпаз» победил столичный «Ряван» со счётом 3:2.

Как и в предыдущие сезоны, 2 клуба, занявшие 11-е и 12-е места по итогам чемпионата, должны были покинуть Премьер-лигу и перейти в Первый дивизион.

Участники 
В 2011—2012 годах в чемпионате Азербайджана участвовали:

Итоговая таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

См. также 
 Первый дивизион Азербайджана по футболу
 Ассоциация Футбольных Федераций Азербайджана

Ссылки 
 На сайте WildStat

Спорт в Азербайджане в 2011 году
Спорт в Азербайджане в 2012 году
Чемпионат Азербайджана по футболу
Азербайджан